Nogueira de Ramuín, municipi a la Comarca d'Ourense (Província d'Ourense, Galícia)
 Ariel Augusto Nogueira (Petrópolis, 1910 - ?), futbolista brasiler de les dècades de 1920 i 1930
 Camilo Nogueira Román (Lavadores, Vigo, 1936), polític gallec
 Carme Nogueira
 Nosa Señora das Neves de Nogueira, parròquia gallega del municipi de Ribas de Sil a la comarca de Quiroga